Bucher steht für:

 Bucher (Einheit), altes französisches Holzmaß
 Bucher (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bucher (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bucher (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie

 Bucher Industries, Schweizer Unternehmensgruppe der Maschinenindustrie
 Bucher Verlag, deutscher Sachbuchverlag
 Bucher Reisen, ehemaliges Touristikunternehmen

Bucher ist der Name folgender im NRHP gelistete Objekte:
 Bucher Bridge, in Rock, Kansas, ID-Nr. 85001420
 Bucher Thal Historic District, in Denver, Pennsylvania, ID-Nr. 87002207

Siehe auch:
 Bucher Berg
 Bucher-Gletscher
 Bucher Peak, Gipfel in der Antarktis
 Bucher Rim, Kliff in der Antarktis
 Walter H. Bucher Medal, geowissenschaftliche Auszeichnung
 Bucherer
 Pucher
 Buch (Begriffsklärung)